Weissenstein eller Weißenstein kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Weißenstein (kulle i Antarktis),

Estland 

 Weissenstein – äldre namn på en stad i landskapet Järvamaa, se Paide,

Schweiz 

 Weissenstein (berg i Schweiz), Solothurn, Bezirk Lebern,

Tjeckien 

 Bílý Kámen, ort, Vysočina,

Tyskland 

 Weissenstein (slott), Bayern, Oberpfalz,

Österrike 

 Weißenstein (kommun), Kärnten, Politischer Bezirk Villach Land, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar